

Niemcy 
1 miasto:
 Perleberg – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w  powiecie Prignitz

1 były  powiat:
 powiat Perleberg – były powiat w okręgu Schwerin